Bundestagswahlkreis 72 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Halle (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Anhalt (2009)
 Bundestagswahlkreis Bernburg – Bitterfeld – Saalkreis (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Mettmann I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf-Mettmann I (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis (1949 bis 1961)